Валентина Васильевна Калинина (18 апреля 1923, Краснодар — 15 мая 1998, Москва) — советская актриса театра МХАТ им. М. Горького (1947—1985). Заслуженная артистка РСФСР (1963).

Биография 
Родилась в 1923 году в Краснодаре, из простой рабочей семьи.

В 1943 году поступила в только что открывшуюся Школу-студию МХАТа имени Немировича-Данченко, которую окончила в 1947 году.

В 1947—1985 годах — актриса МХАТа им. М. Горького. Активно и успешно играла в 1950—1960-х годах С приходом О. Н. Ефремова на пост главного режиссёра  стала играть меньше. 

Работала на радио: записала стихи и прозу (рассказ «Столетник» А. И. Куприна). Принимала участие в радиоспектаклях: «Джек Рейнмонд» (запись 1961 г.), «Мисс Дженни Ройстер предъявляет иск» по Э. Колдуэллу (роль Лоуэнны Нелли; запись 1963 г.),  «Смешная трагедия» Г. Фигейреду (роль Марии; запись 1963 г.), «Убийство в восточном экспрессе» по детективу Агаты Кристи (роль Графини Андрени, запись 1966 г.), «Солли Сандерс — американский солдат» по роману Джона Килленса "И тогда мы услышали гром" ( роль Фанни Мэй, запись 1967 г.), «О чем говорили ботинки» по Д. Шошу (роль Золотых туфелек, запись 1968 г.) и другие. 

В кино дебютировала в 1955 году, и сразу в главной роли в фильме Юлия Райзмана «Урок жизни», сразу стала известна всей стране, однако, дальнейшая кинокарьера не сложилась — играла редко и лишь в эпизодах.

Театральная карьера закончилась в 1985 году с сокращением труппы в период разделения МХАТа при новом худруке Олеге Ефремове.

Смириться со своим «уходом» из театра не смогла, больше нигде не играла. Остаток жизни жила на пенсию, трудно и скудно, в одиночестве.

Умерла в 1998 году, урна с прахом захоронена на Новодевичьем кладбище (6 уч. 12 ряд), в могиле мужа Андрея Евгеньевича Страментова (1902-1964), известного советского инженера, доктора технических наук, профессора, родоначальника транспортной мастерской Института Генплана Москвы.

Творчество

Театральные работы 
МХАТ СССР имени М. Горького (1947 — 1985)
 1948 — «Двенадцать месяцев» С. Я. Маршака; постановка В. Я. Станицына и Н. М. Горчакова — Арапка
 1949 — «Домби и сын» Ч. Диккенса; постановка В. Я. Станицына — Флоренс 
 1950 — «Разлом» Б. А. Лавренева — Ксения 
 1951 —  «Потерянный дом» С. В. Михалкова — Оля
 1954 — «За власть Советов» по роману В. П. Катаева — Валентина 
  — «Синяя птица» М. Метерлинка (постановка К. С. Станиславского, Л. А. Сулержицкого, И. М. Москвина)  — Внучка Берленго (ввод)
  — «Осенний сад» Л. Хеллман — Софи Такермен
 1957 — «Дворянском гнезде» по роману И. С. Тургенева — Лиза Калитина
 1958 — «Зимняя сказка» Шекспира — Утрата
 1960 — «Кукольный дом» Г. Ибсена; постановка И. М. Тарханова — Нора
  — «Убийца» И. Шоу — Элен Мариотт
 1963 — «Егор Булычов и другие» М. Горького — Антонина
  — «Три долгих дня» Г. Беленького — Светлана
  — «Дон-Кихот ведёт бой» В. Коростылёва — Надя
 1968 — «Дни Турбиных» М. А. Булгакова; постановка Л. В. Варпаховского — Елена Тальберг
 1972 — «Последних» М. Горького — Софья (ввод) 
 1973 — «Старый Новый год» М. Рощина — Даша
 197? — «Заседание парткома» А. Гельмана — Миленина (ввод)
 1979 — «Всё кончено» Э. Олби; постановка Л. М. Толмачевой — Дочь
 198? — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского — Турусина (ввод).

Фильмография 
 1955 — Урок жизни — Наташа Емельянова — главная роль
 1965 — Вниманию граждан и организаций — Вера, мать Кирилла и Антона
 1969 — Егор Булычов и другие (фильм -спектакль МХАТа СССР имени М. Горького) — Антонина Достигаева, дочь от первой жены
 1971 — Вся королевская рать — Люси Старк
 1980 — Всё кончено (фильм -спектакль МХАТа СССР имени М. Горького) — Дочь

Источники 
 Валентина Васильевна Калинина // Русская театральная школа. Четырёх вековая история (ХVII-ХХ вв.) / Сост. Шилов Ю. Т. — М.: ПанЪинтер, 2004. — 542 с. — стр. 486
 Валентина Васильевна Калинина // Московский Художественный театр
 Валентина Васильевна Калинина // «Всегда со мною…», авторский проект Алексея Тремасова
Выпускники Школы-студии МХАТ
Актёры и актрисы Московского Художественного театра
Похороненные на Новодевичьем кладбище